Più personaggi portano il nome Bourbaki:
Nicolas Bourbaki è lo pseudonimo utilizzato dai matematici, prevalentemente francesi, che fanno parte dell'Associazione Bourbaki.
Charles Denis Bourbaki, generale francese.